

Cinema 
 Bunny – cortometraggio statunitense del 1998
 Bunny – film indiano del 2005

Personaggi 
 Bunny – personaggio dei fumetti Harvey Comics
 Bunny – personaggio della serie televisiva Lexx
 Bunny – Nome dato a Usagi Tsukino, protagonista del manga Sailor Moon, negli adattamenti italiani della serie animata.

Persone 
 Edmund Bunny (1540-1619) – teologo calvinista inglese
 Henry Bunny (1822-1891) – politico neozelandese
 John Bunny (1863-1915) – attore e comico statunitense
 Rupert Bunny (1864-1947) – pittore australiano

Altro 
 Bunny – edizione italiana dei fumetti americani dei Looney Tunes
 Bunny - webcomic di Huw Davies
 Bunny – piatto sudafricano